Invektive steht für:

 Invektive (Literatur), eine Schmähschrift oder -rede
 eine Beleidigung oder Beschimpfung, siehe Schimpfen

Siehe auch:
 Invektive gegen Cicero (In M. Tullium invectiva)
 Invektivität (herabsetzende Aspekte von Kommunikation)